Papu – calciatore equatoguineano
 Papú – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Papu – soprannome di Alejandro Darío Gómez, calciatore argentino
 Edgar Papu – accademico rumeno
 I Papu – duo comico italiano